

Филипово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Бансько.
 Филипово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Тополовград.